Муниципальное образование «Захальское» — сельское поселение в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Свердлово.

История 
Первые свидетельства о поселении Куяда относятся к 1681 году. Название деревня получила от реки Куяды (река, бегущая по оврагу, заросшему ивняком), на берегу которой и расположилась деревня. С 1718 года Куяда была вотчиной Посольского монастыря, состояла из трёх домовладений. В 1734 г. начато строительство церкви, перевезённой из с. Оёк, была освящена в 1736 г. Церковь была деревянная с одним крестом, имела один престол во имя Святых апостолов  Петра и Павла. В 1832 году церковь сгорела, 1837 г. была отстроена новая деревянная  церковь, фрагменты стен  которой сохранилось до наших дней. В начале 20 в. Приход включал в себя более трёх тысяч человек.

В 1894 г. было открыто Куядское одноклассное училище, которое содержал купец Нечаев Николай Ионович. В 1900 году обучалось 33 мальчика и 9 девочек, а окончили 2 мальчика и 5 девочек.

В 1910 году приход включал семь населённых пунктов: с. Куяда, д. Родовская, Захальская, Еловская, Бургасы, Петухово и выселок Ревякин, в которых насчитывалось около 4-х тысяч православных прихожан. Ещё около 4-х тысяч человек разных вероисповеданий проживало в улусах, относящихся к Куядскому приходу.

Во всех деревнях крестьяне держали скот, пахали  и сеяли. Делились на зажиточных и бедняков, среди зажиточных выделялся Прусик, в доме которого в дальнейшем располагалась Захальская участковая больница.

В 1927 г. была организована коммуна,  имущество, скот  свезли на общественный двор. Объединили земли и работали сообща. В 1929 году коммуна распалась и был организован  колхоз «Маяк», состоящий из 4-х артелей, которые в 1939 г. объединились.  В 1934 году образовалась Свердловская МТС (на её базе образовался п. Свердлово).

В 1969 году из совхоза выделилось ОПХ «Элита», которое успешно работает до настоящего времени.

До июня 1991 года действовал Захальский сельский Совет народных депутатов, который  объединял 7 населенных пунктов:

Захал, Куяда, Свердлово, Еловка, Рудовщина, Мурино, Красный Яр.

На балансе Захальского с/совета народных депутатов числились:

Захальский клуб,  Еловский клуб, СДК «Колос», начальные школы и детские сады с. Захал, д. Еловка, д. Мурино, д. Красный Яр. Председатель Лысанов Михаил Иванович. Специалист Витязева Анна Алексеевна.

С июня 1991 года Захальский с/совет народных депутатов был переименован в администрацию Захальского сельского совета, которая действовала до 2003 года. Председатель Фёдоров Валентин Александрович, Купряков Сергей Иванович. Специалисты: Белоусова Галина Петровна, Степанова Валентина Никитична, Шептякова Галина Петровна, Кармаданова Татьяна Иннокентьевна.

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом округа № 67 – ОЗ  от 30.12.2004 года «О статусе и границах муниципального образований Аларского,  Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского района»  вновь образованы муниципальные образования со статусом сельских поселений, в том числе было организовано сельское поселение муниципального образования «Захальское» с центром посёлок Свердлово, которое действовало до 2005 года.

С 2005 года сельское поселение муниципального образования «Захальское» переименовано в Захальскую сельскую администрацию, которая просуществовала до января 2006 года.

В январе 2006 года Захальская сельская администрация вновь переименована в администрацию муниципального образования «Захальское», которая действует и по настоящее время. 

Сейчас на территории МО «Захальское» находится 6 населённых пунктов: п. Свердлово, д. Куяда, д. Еловка, с. Захал, д. Рудовщина, д. Мурино. Проживает 1606 человек, из них 365 пенсионеров, 400 детей, работающее население — 661 человек. Действует ФГУП «Элита», Захальская участковая больница, Средняя школа им. П.С. Лухнёва, три начальных школы, четыре детских сада, две библиотеки, дом культуры, почта, пекарня, 10 магазинов.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 30 декабря 2004 года № 67-оз «О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Эхирит-Булагатского района
Сельские поселения Иркутской области